Синонім леопарда (Panthera pardus), ссавця родини котових (Felidae)
 Сніговий барс або ірбіс (Uncia uncia) — ссавець родини котових, великий кіт що мешкає в гірських масивах Центральної Азії.
 Барс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер
 «Барс» — українська команда з хокею на траві
 «Барс» — український клуб з хокею із шайбою
 «Барс» — колишній спецпідрозділ Внутрішніх військ МВС України.
 ББМ «Барс» — серія українських броньованих автомобілів:
 ББМ «Барс-8»
 ББМ «Барс-6»